Андрєєв Євген Васильович — український залізничник, Герой Соціалістичної Праці
 Андреєв Євген Миколайович — російський військовик, Герой Радянського Союзу